Марк Нафтальевич Гальперин () — конструктор крылатых ракет, лауреат Ленинской и Государственной премий.

Биография 
Родился в 1922 году в Ростове-на-Дону.

В 1940 году поступил в Харьковский авиационный институт, после начала войны переведен в Воронежский авиационный институт, в вечернюю смену работал на заводе, на токарном станке вытачивал снаряды. Затем был эвакуирован в Казань.

В 1946 году окончил Казанский авиационный институт, а потом работал там же инженером-конструктором на оборонном предприятии. В 1950—1951 в Иваньково (в настоящее время Дубна)  на опытном заводе № 1.

С ноября 1951 года в МКБ «Радуга»: инженер-конструктор, начальник конструкторской бригады, ведущий конструктор по теме П-15, начальник отдела, начальник комплексного отделения.

Непосредственный  участник разработки  и постановки на серийное производство большинства изделий МКБ «Радуга».

Получил 16 авторских свидетельств на изобретения.

Награды и звания 
 Ленинская премия (1962), за создание ракеты П-15 для ВМФ СССР 
 Государственная премия СССР (1985)
 Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями

Примечания

Литература

Ссылки 
 http://www.dubnapress.ru/social/3659--lr-------55 
 http://old.naukograd-dubna.ru/city/istoriya-goroda/dubnenskaya-istoriya-v-litsakh/5335/